Шараповский сельский округ

Белгородская область 

 Шараповский сельский округ Новооскольского района (до 2008 года)

Московская область 

 Шараповский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)
 Шараповский сельский округ Чеховского района (1994—2004)
 Шараповский сельский округ Шатурского района (1994—2004)

Омская область 

 Шараповский сельский округ Марьяновский района

Смоленская область 

 Шараповский сельский округ Гагаринского района

Тверская область 

 Шараповский сельский округ Западнодвинского района (до 2005 года)